Andrzej Piotrowski (zm. 1736) – ostatni innowierczy poseł I Rzeczypospolitej
 Andrzej Czcibor-Piotrowski (1931–2014) – polski poeta, prozaik, tłumacz poezji i prozy
 Andrzej Jerzy Piotrowski (1934–1978) – polski reżyser filmowy
 Andrzej W. Piotrowski – polski żeglarz
 Andrzej Piotrowski (ur. 1933) – polski trener lekkoatletyki
 Andrzej Piotrowski (ur. 1946) – polski generał
 Andrzej Piotrowski (1946–2014) – polski polityk, poseł Sejmu II kadencji
 Andrzej Piotrowski (ur. 1947) – polski socjolog
 Andrzej Jacek Piotrowski (ur. 1956) – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki
 Andrzej Piotrowski (ur. 1958) – polski sztangista, olimpijczyk
 Andrzej Piotrowski (ur. 1966) – polski siatkarz i trener
 Andrzej Piotrowski (ur. 1969) – polski narciarz, olimpijczyk
 Andrzej Piotrowski (ur. 1983) – polski biegacz długodystansowy
 Andrzej Piotrowski (zm. 2022) – polski muzealnik, podróżnik i fotograf